

Portugal 
Igreja de São Bartolomeu (Borba)
Igreja de São Bartolomeu (Campelo) — no concelho de Baião
Igreja de São Bartolomeu (Coimbra)
Igreja de São Bartolomeu dos Galegos — no concelho da Lourinhã
Igreja de São Bartolomeu de Messines
Igreja de São Bartolomeu (São Bartolomeu dos Regatos) — no concelho de Angra do Heroísmo
Igreja de São Bartolomeu (Silveira) — concelho das Lajes do Pico 
Capela de São Bartolomeu (Aljustrel) — já desaparecida
Capela de São Bartolomeu (Alvito)
Capela de São Bartolomeu (Trancoso)

Espanha 
Igreja de São Bartolomeu (Pontevedra)
Igreja de São Bartolomeu (Toledo)

Inglaterra 
Igreja de São Bartolomeu, o Grande — em Londres
Igreja de São Bartolomeu (Quorn) — em Leicestershire

Itália 
Igreja de São Bartolomeu (Marne) — na comuna de Filago, Itália
Igreja de São Bartolomeu dos Curtidores — em Roma, já desaparecida

Desambiguações de templos